Noufflard ist der Familienname folgender Personen:

 André Noufflard (1885–1969), französischer post-impressionistischer Maler
 Berthe Noufflard (1886–1971), französische Portraitmalerin